Rodrigo López puede referirse a:

Rodrigo López (ciclista), ciclista argentino;
Rodrigo López Álvarez (1987-), futbolista mexicano;
Rodrigo López de Quiroga (?-1632), militar español; o
Rodrigo López (médico), médico español del siglo .